Porciúncula kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porciúncula (ort), Rio de Janeiro, 
 Porciúncula (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar